Example steht für:

 Example (* 1982; eigentlich Elliot John Gleave), britischer Rapper und Musiker.
 example.com, eine Second-Level-Domain;
 The Example, eine Komödie aus dem Jahr 1637.

Siehe auch: